Wonogiri is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Midden-Java op Java. In het regentschap wonen in 2021 ruim een miljoen mensen op een oppervlakte van bijna 2.000 vierkante kilometer. De hoofdstad en zetel van de regering is de gelijknamige stad Wonogiri.

Het regentschap wordt in het oosten begrensd door de regentschappen Ponorogo, Magetan en Pacitan, alle drie in de provincie Oost-Java. In het zuiden wordt  
Wonogiri begrensd door de Indische Oceaan en in het westen met het regentschap Gunung Kidul van de speciale provincie Yogyakarta. In het noorden wordt Wonogiri begrensd door de regentschappen Karanganyar en Sukoharjo.

Onderverdeling
Het regentschap bestaat uit vijfentwintig onderdistricten (de zogenaamde kecamatans). In deze onderdistricten liggen 294 plaatsen die een administratieve eenheid zijn, 43 met een stedelijke karakter (kelurahans) en 251 met een landelijke karakter (desa's).

Bronvermelding 
 

Regentschap of stadsgemeente in Midden-Java